Жак де Кампредон (;  — ) — французский дипломат, первый дипломатический представитель Франции в России.

Биография 
Родился 7 июня 1672 года от брака Жака VII де Кампредона и Анн-Мари Дюран.
 
Начал дипломатическую карьеру в Копенгагене в 1693 году в качестве секретаря французского посла маркиза . В 1698 году Бонрепо, уехал во Францию, оставив Кампредона в Гааге в качестве временного поверенного в делах. В 1700 году вместе с послом маркизом де Бонаком был направлен в Эстляндию к шведскому королю Карлу XII, откуда посол уехал в Ригу, а Кампредон остался в Курляндии для отслеживания передвижений шведской армии.

После того, как Карл XII двинулся в Польшу, Кампредон хотел последовать за ним, однако король отослал всех иностранных дипломатических представителей в Ригу. Впрочем, маркиз де Бонак приказал ему вновь отправиться к армии, и тот в начале апреля 1701 года опять присоединился к ней возле Немана.
 
Поскольку король отказал ему в аудиенции, он был вынужден направиться в Стокгольм, где оставался вплоть до 1717 года сначала в качестве поверенного в делах, а затем, с 1707 года, как резидент. В связи с назначением в 1717 году французским послом графа де ла Марка необходимость в присутствии Капредона в Швеции отпала, и поэтому осенью 1717 года он вернулся в Париж.
 
Летом 1719 года Кампредона направили в Ганновер, а затем вновь назначили к шведскому двору для представления при нём интересов Франции. В ноябре 1719 года в Стокгольме благодаря его участию между Швецией и Ганновером был подписан мирный договор. Кампредон также посредничал при подписании шведско-прусского и шведско-датского мирных договоров (зима и лето 1720 года).

В начале 1721 года в качестве полномочного министра послан в Петербург, где должен был добиваться принятия французского посредничества в вопросе русско-шведского примирения. Однако переговоры успеха не имели.

После заключения Ништадтского мира переведён в Россию в качестве посланника с правом заключать и подписывать любые договоры, какие он найдет наиболее целесообразными для Франции. Его продолжительные переговоры о франко-русском союзе результата, однако, не дали, и в 1726 году его направили в Геную.
 
В 1739 году оставил карьеру дипломата.

Владел немецким и голландским языками, во время пребывания в Швеции изучал шведский.

Извлечения из его шведских депеш были опубликованы в Швеции в 1854 году в «Handlingar rörande Sveriges historia under åren 1713—1720», донесения же из России изданы в «Сборнике Императорского Русского Исторического Общества» (т. 40, 49, 52, 58 и 64).

Семья 
С 1711 года был женат на баронессе Адриенн-Королин ван Руд де Дракенштайн.

Литература 
 Mémoire sur les négociations dans le Nord et sur ce qui s’est passé de plus important et de plus secret pendant le cours de la guerre de vingt années dont cette partie de l’Europe a étè agitée de 1679 à 1719. — Paris, 1864.
 Nordisk familjebok. V. 4 — Stockholm, 1905.

Ссылки 
 
 

История Швеции
Северная война
Персоналии:История Франции
Послы Франции в России